Payback 2: The Battle Sandbox (Venganza 2: Arena de Batalla en español) es un videojuego de mundo abierto, acción y aventura desarrollado y distribuido por Apex Designs Entertainment Ltd. Cuenta con distintas ciudades y automóviles, es la segunda entrega de la serie de juegos Payback, aunque la primera sólo está disponible para dispositivos iOS, mientras que esta está disponible para dispositivos iOS y Android. En datos de Play Store cuenta con más de  descargas lanzado el 10 de octubre de 2014.

Modos de juego 
Cuenta con 9 partes en campaña: Granuja, Ladrón, Pistolero, Matón, Yakuza, Padrino, Presidario, Fugitivo y Epílogo siendo este el último, donde hay 8 partidas (o niveles) en cada parte (excepto el Epílogo, con solo 1), con modos como Pelea, Robo de Botín, Guerra de Bandas, Carreras, Desmadre, Sprint, Rey del Hampa etc...

También tiene el modo Historia, dividido en 6 capítulos donde simplemente tienes que cumplir misiones que te encarguen en la cabina telefónica y reunir el mayor monto de dinero en el menor tiempo posible, contando con el multiplicador, que aumenta conforme completas las misiones y en las siguientes misiones obtengas dinero extra y completes el capítulo con más rapidez.

Y no solo eso, además cuenta con multijugador en línea donde el modo de juego y el mapa se escoge por votos y también hay desafíos cada hora, cada día y cada semana que organiza el juego.

También trae su modo Definible para elegir como será tu partida, si con vehículos o sin vehículos, las ciudades, modos de juego y más variedades pero los vehículos, ciudades y modos de juego te costarán monedas.

Historia 
La historia no tiene mucho que contar, solo se trata de un bandido que busca obtener dinero y ser alguien. Por eso se une a una mafia (banda).

Como lo dijimos anteriormente, cada capítulo es solo cumplir con las misiones que te encargaron por la cabina telefónica y reunir el monto de dinero que te especifica el juego para desbloquear el siguiente capítulo, exceptuando el capítulo "Cazado por la Poli" donde la Policía te capturó y tienes que escapar de la Prisión.

Cada capítulo tiene los siguientes nombres:

1: Listo o No
2: Gánsters con Mono
3: A por el Oro
4: Control Remoto
5: Cazado por la Poli
6: Nacido para Correr.

Los mapas donde se realizan cada capítulo son:

1 y 2: Freedom City
3 y 4: Los Francos City
5 y 6: Corona City (en la 5 estas en la prisión de aquel mapa).

Ciudades 
Cuenta con 10 ciudades distintas entre sí las cuales son:
The Big Freeze: una ciudad nocturna cubierta de nieve.
Allegro City: una ciudad soleada dividida en este y oeste por un río.
Destra City: una gran ciudad nocturna muy grande.
Metrópolis: una ciudad en paisaje de amanecer.
D-Town: una ciudad invernal en un anochecer.
Urban Shore: una ciudad nocturna con diversos canales de agua.
House Park: una ciudad pequeña con un circuito de carreras.
Freedom City: una ciudad muy soleada, es donde se ejecutan los 2 primeros modos del modo de juego historia.
Los Francos City: una ciudad conjelada, es donde se ejecutan los 3.º y 4.º modos de juego historia.
Corona City: una ciudad nocturna con una isla prisión, es donde se ejecutan los 2 últimos modos del modo historia.

Automóviles 
Cuenta con diferentes automóviles basados en automóviles de la vida real, los automóviles que contiene son:

Más vehículos:

Furgón de carga: es un automóvil basado en un Dodge RAM del año 1986, aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un Chevrolet C-10.
Fjord: es un automóvil basado en un Chevrolet Caprice del año 1977, aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un Mercury Zephyr de 1978.
Camión de helados: es un automóvil basado en un Divco aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un Karrier BF.
Furgón del swat: es un automóvil basado en un Dodge Diplomat de 1980, aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un Lenco B.E.A.R.
Furgón: es un automóvil basado en un Ford E-Series.
Camión para RC: es un automóvil basado en un Ford Econoline del año 1999.
Tanque: es un vehículo de combate basado en un General Dynamics M1 Abrams.
Camión: es un automóvil basado en un Scania P94, aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un Kenworth K-100.
Scooby: es un automóvil basado en un Subaru WRX.
Autobús: es un automóvil basado en un MCI MC-9, aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un NABI 40 LFW.
Evo: es un automóvil basado en un Mitsubishi Lancer Evolution X.
Pug: es un automóvil basado en un Peugeot 308 del año 2011.
Pug GTI: es un automóvil basado en un Peugeot 308 del año 2011.
Pug de Carreras: es un automóvil basado en un Peugeot 308 STCC.
Portia: es un automóvil basado en un Porsche 914, aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un Peugeot RCZ del año 2010.
Coche de Fórmula: es un automóvil basado en un Pontiac LeMans del año 1972, aunque después de una actualización el coche ahora está basado en un Plymouth Cuda del año 1970.
Vapour: es un automóvil basado en un SRT Viper GTS del año 2013.
Vapour GT: es un automóvil basado en un SRT Viper GTS-R del año 2013.
X550r: es un automóvil basado en un Lamborghini Veneno, fue agregado en septiembre de 2017.
Rambler: es un automóvil basado en un Land-Rover Freelander, fue agregado en septiembre de 2017.

Vehículos Extra 
Coche a Control Remoto: es un coche a control remoto basado en un Dune Buggy, el automóvil sale con un botón encontrado en el Camión para RC.
Bote: es un bote encontrado en algunas ciudades.
Helicóptero: es un Helicóptero encontrado en algunas ciudades.
Coche a Cohetes: es un automóvil basado en un JBC Dieselmax.

Referencias